Сырченки — название нескольких населённых пунктов:
 Сырченки — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Сырченки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.